Bílý teror má více významů:

Dvě podobná hnutí proti Francouzské revoluci:
První bílý teror (1794–1795)
Druhý bílý teror (1815)
Bílý teror (Rusko) (1917–1921)
Bílý teror (Maďarsko) (1919–1921)
Bílý teror (Španělsko) (1936–1945)
Bílý teror (Tchaj-wan)